Тра́убе () — еврейская фамилия. Носители:

 Траубе, Изидор (1860—1943) — немецкий физикохимик (правило Дюкло — Траубе).
 Траубе, Людвиг (1818—1876) — немецкий врач, учёный-медик, профессор.
 Траубе, Мориц (1826—1894) — немецкий химик-физиолог.
 Траубе, Фридрих Львович (1919—1943) — русский советский поэт.

См. также 
 Правило Дюкло — Траубе — в физической химии.

Примечания